Герцог де Монтальто — наследственный аристократический титул Неаполитанского и Испанского королевств. Он был создан в 27 мая 1507 года королем Арагона и Неаполя Фердинандом II Католиком для своего племянника Фердинанда де Арагона и Гардато (1460—1543), внебрачного сына короля Неаполя Фердинанда I (1423—1494). В 1595 году король Испании Филипп II пожаловал 5-му герцогу де Монтальто титул гранда Испании. Герцогский титул находился в доме Монтальто, затем перешел к дому Виллафранка, а от него к дому Медина-Сидония.

Название титула происходит от названия итальянского города Монтальто-Уффуго, в провинции Козенца, в регионе Калабрия. Герцоги владели Монтальто-Уффуго до ликвидации феодализма в Неаполитанском королевстве, а после объединения Италии герцогство де Монтальто было официально признано.

История 

В 1442 году король Арагона Альфонсо V Великодушный завоевал и подчинил своей власти Неаполитанское королевство. Альфонсо, ставший приёмным сыном бездетной неаполитанской королевы Джованны II, одержал победу над Рене Добрым, герцогом Анжуйским и Лотарингским. В 1458 году после смерти Альфонсо, не оставившего законного потомства, королевства Арагон и Сицилия унаследовал его младший брат, Хуан II Безверный (1398—1479), а Неаполитанское королевство перешло к Фернандо I (1423—1494), внебрачному сыну Альфонсо Великодушного. Фернандо I был дважды женат на Изабелле де Таранто (1458—1465) и [:es:Juana de Aragón (infanta)|Хуане Арагонской (1476—1494), а также имел внебрачных детей от трех любовниц. От связи с Дианой Гардато у него было трое детей (сын и две дочери). Этим сыном и был Фердинанд де Арагон и Гардато, который получил во владение от своего отца графства Никастро (1480), Арtна и Стило (1483), конфискованные у дворян, сторонников Франции. В 1494 году после смерти короля Неаполя Фернандо в Южную Италию вторгся с большой армией французский король Карл VII Валуа, претендовавший на неаполитанский королевский трон. В 1494—1495 годах неаполитанский трон занимал Альфонс II (1448—1495), старший сын Фернандо I. В январе 1495 года при приближении французской армии он отрекся от престола в пользу своего единственного сына Фердинанда II (1469—1496). В августе 1496 года 27-летний Фердинанд II скончался от дизентерии, не оставив потомства. Ему наследовал его дядя Федерико (1452—1504), второй сын Фернандо I, правивший в 1496—1501 годах.

Король Арагона Фердинанд II Католик, сформировав союз с Миланом, Венецией и Папской областью, начал войну против Франции, стремясь подчинить своей власти Неаполитанское королевство. Фердинанд де Арагон и Гардато, не сумев восстановить свой контроль над графствами Никастро, Арtна и Стило, которые были переданы их прежним владельцам, но взамен получил во владение 15 июня 1501 года графств Каяццо и баронство Пьетрапаола.

В 1500 году король Франции Людовик XII и король Арагона Фердинанд II заключили в Гранаде тайный договор о совместном завоевании Неаполитанского королевства. Союзники планировали свергнуть неаполитанского короля Федерико и разделить его владения между собой. 1 августа 1501 года король Федерико бежал из Неаполя и сдался французскому королю Людовику XII. В марте 1504 года по мирному договору вся территория Неаполитанского королевства перешла к Фердинанду II Арагонскому, который в Неаполе стал королём под именем Фердинанда III. По условиям мира Фердинанд де Арагон и Гардато лишился графства Каяццо, которое было возвращено её бывшему владельцу, Роберто Амбросио Сансеверино.

27 мая 1507 года король Арагона и Неаполя Фердинанд Католик пожаловал во владение своему племяннику Фердинанду де Арагону и Гардато титул герцога де Монтальто, чтобы компенсировать потерю графства Каяццо.

Герцогство де Монтальто тогда уже находилось в собственности «великого капитана» Гонсало Фернандеса де Кордовы, командовавшего испанскими войсками во время войны за Неаполитанское королевство. Однако Гонсало Фернандес де Кордова владел герцогством только 146 дней и после его возвращения в Испанию титул вернулся к короне, а вскоре был передан Фернандо де Арагону и Гардато.

8 февраля 1584 года после смерти Антонио де Арагона и Кардоны (1553—1584), герцогский титул унаследовала его старшая дочь, Мария де Арагон и де ла Серда (1584—1610). Через месяц после смерти своего отца, 12 марта она вышла замуж за Франсиско де Монкада, 3-го принца де Патерно (1569—1592).

Старший сын от этого брака, Антонио д’Арагона и Монкада ди Патерно, 6-й герцог де Монтальто и 4-й принц ди Патерно (1589—1631), в 1595 году получил от короля Филиппа II звание гранда Испании. В 1619 году ему также был пожалован титул 4-го герцога де Бивона. Его младишй брат, Луис Гильермо де Монкада и де Арагон и де ла Серда и де ла Куэва, 7-й герцог де Монтальто (1614—1672), занимал посты вице-короля Сицилии (1635—1639), Сардинии (1644—1649) и Валенсии (1652—1659), а также председателя Совета Индий и Арагона.

В 1644 году Фернандо де Арагон и Монкада, 8-й герцог де Монтальто и 6-й князь де Патерно (1644—1713), сын предыдущего, занимал посты председателя Совета Индий (1693—1695) и Арагона (1695—1698). Он женился на Марии Терезе Фахардо и Альварес де Толедо, 7-й маркизе де лос Велес (1645—1715), дочери Педро Фахардо, 5-го маркиза де лос Велеса (1602—1647). Их дочь, Каталина де Монкада Арагон и Фахардо, 9-я герцогиня де Монтальто и 8-я маркиза де лос Велес (1665—1727), в 1683 году вышла замуж за Фадрике Альвареса де Толедо и Фернандеса де Кордову, 8-го маркиза де Виллафранка дель Бьерсо (1658—1728), передав герцогский титул в семью Альварес де Толедо. Однако Луиджи Гильермо де Монкада, 6-й герцог Сан-Хуан (1670—1743), правнук Антонио де Монкады и Арагона, 4-го принца де Патерно, инициировал судебный процесс против своей родственницы Каталины де Монкада и Арагон. Испанский король Карлос III признал его в качестве 7-го князя де Патерно и гранда Испании. Маркизы де лос Велес смогли сохранить за собой право на герцогство де Монтальто.

Герцоги де Монтальто

Генеалогическое древо

См. также 
 Герцог де Монтальто (1 января 1507)
 Герцог Медина-Сидония

Источники 
 Ramírez de Haro, Íñigo (2008). El caso Medina Sidonia. Madrid: La Esfera de los Libros. ISBN 9788497347280.
 Salazar y Acha, Jaime de (2012). Los Grandes de España (Siglos XV—XXI). Madrid: Ediciones Hidalguía. ISBN 978-84-939313-9-1.
 Soler Salcedo, Juan Miguel (2008). Nobleza española: Grandeza Inmemorial, 1520. Visión Libros. ISBN 8498861799.

Ссылки 
 Genealogía de los duques de Montalto.
 Escudo de los duques de Montalto.

Герцоги Испании